Неаполита́нский язык (, ) — романский язык, распространённый в Южной Италии, в Кампании, Неаполе, Гаэте и Соре, округах южного Лацио, в части Асколи в Марке, в северной Калабрии, северной и центральной частях Апулии. В частности, знаменитая песня ’O sole mio исполняется на неаполитанском:

Сравнение с другими близкими языками 

«Отче наш» в переводе на неаполитанский (Неаполь), неаполитанский (Северная Калабрия), сицилийский (Южная Калабрия), сицилийский (Сицилия), итальянский и латынь.

Примечания 

Языки Италии
Итало-романские языки